La Serie B 2014-2015 est la  du championnat italien de football de D2 qui porte le nom commercial de Serie B Eurobet.

Le championnat commence le , avec le premier match anticipé qui sera suivi par la première journée complète le . Le championnat se termine le , avec la .

Les 22 équipes participantes sont les suivantes : Carpi, Bologne, Modène, Pescara, Virtus Lanciano, Brescia, Varèse, Latina, Frosinone, Spezia, Virtus Entella, Catane, Trapani, Ternana, Pérouse, Cittadella, Vicence, Crotone, Avellino, Pro Verceil, Bari et Livourne.

Une seule équipe participe pour la première fois, le Virtus Entella. Palerme a obtenu la Coupe Ali della Vittoria le . L'équipe du Vicence est repêchée le  pour remplacer Sienne, en faillite.

Compétition

Présentation 

Les vingt-deux équipes participantes sont les suivantes :

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Notes et références 

2014-2015
Football M2
Italie M2
Championnat M2